Schloss Berg ist der Name folgender Bauwerke:

 Schloss Berg (Bayern), am Starnberger See, Gemeinde Berg, Bayern
 Schloss Berg (Oberpfalz), in der oberpfälzischen Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Schloss Berg (Luxemburg), in Colmar-Berg, Luxemburg
 Schloss Berg (Saarland), an der Obermosel in Nennig, Saarland
 Schloss Berg bei Rohrbach, in der Gemeinde Berg bei Rohrbach, Oberösterreich
Schloss Berg am Irchel, in der Gemeinde Berg am Irchel, Zürich

Siehe auch:
 Burg Berg
 Herrensitz Berg
 Schloss Burg
 Schlossberg
 Schloss Berge, in Gelsenkirchen-Buer, Nordrhein-Westfalen